Борер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Борер, Коринн (род. 1958) — американская актриса и фотомодель.
 Борер, Макс (1785—1867) — немецкий виолончелист.
 Борер, Томас (род. 1963) — американский гребец и тренер по гребле.

См. также 
 Боререй — порода овец, происходящая с архипелага Сент-Килда около западного побережья Шотландии.